Балуєво — село в Бабаєвському районі Вологодської області.
Балуєво — село в Кирилівському районі Вологодської області.